Jianyang (Fujian), een stad in de provincie Fujian van China
Jianyang (Sichuan), een stad in de provincie Sichuan in het zuiden van China